USS Casco (benannt nach Casco Bay im Golf von Maine) war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

 USS Casco (1864), Monitor im Sezessionskrieg, Typschiff der Casco-Monitor-Klasse
 USS Casco (ID-1957), ex Elmshorn (1910), im Ersten Weltkrieg beschlagnahmter deutscher Frachter
 USS Casco (AVP-12) (1941), Seeflugzeugtender der Barnegat-Klasse, später als USCGC Casco (WAVP-370) Typschiff der Casco-Klasse der Coast Guard 

Casco